Bob Sheppard peut désigner :
 Bob Sheppard (1910-2010), annonceur du Yankee Stadium ;
 Bob Sheppard (1922-2002), agent secret britannique du SOE ;
  (1952-), saxophoniste de jazz.